Coppa Intercontinentale 1970 – edizione del torneo di calcio
Coppa Intercontinentale 1970 – edizione del torneo di pallacanestro